La bataille du Boulou désigne :
 Bataille du Boulou (1793), ou  du Boulou, lors de la guerre du Roussillon pendant les guerres de la Révolution française de la Première Coalition en 1793 qui se termine par une victoire espagnole. 
 Bataille du Boulou (1794), ou  du Boulou, également lors de la guerre du Roussillon pendant les guerres de la Révolution française de la Première Coalition en 1794 qui se termine par une victoire française.